Schoenmaker (beroep)

Personen:
 Abel Schoenmaker, voormalig hoofdredacteur van het blad Stripnieuws
 G.J. Schoenmaker (1932), Nederlands sociaal-geograaf
 Henk Schoenmaker (1914-1942), Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Alex (Lex) Schoenmaker (1947), Nederlands voetballer en voetbaltrainer
 Milo Schoenmaker (1967), Nederlands politicus voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 Jacob Schoenmaker (1972), Nederlands econoom
 Michael Schoenmaker (1983), Nederlands zwemmer
 Celinde Schoenmaker (1989), Nederlands musicalartieste
 Tatjana Schoenmaker (1997), Zuid-Afrikaans zwemster

Zie ook 
 Schoemaker
 Schoenmakers